Versailles o  Versalles , municipi francès al departament de Yvelines (regió d'Illa de França) 
 Versailles (Illinois)
 Versailles (Indiana)
 Versailles (Kentucky)
 Versailles (Missouri)
 Versailles (Ohio)
 Versailles (Pennsilvània)
 Districte de Versailles, districte del departament francès d'Yvelines (regió d'Illa de França) 
 Versailles (pel·lícula)
 Tractat de Versailles, tractat de pau després de la Primera Guerra Mundial
 Versailles (lletra tipogràfica), tipografia d'Adrian Frutiger